Зяблово — название населённых пунктов в России:

 Зяблово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Зяблово — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Зяблово — деревня в Сосковском районе Орловской области.